Fábio Júnior — cantor
 Fábio Júnior Pereira — futebolista brasileiro, natural do estado de Minas Gerais
 Fábio Júnior dos Santos — futebolista brasileiro, natural do estado de Sergipe

Desambiguações de antropônimos